Чемпионат Египта по футболу 1981/1982 — 26-й чемпионат Египта, проходивший с 20 ноября 1981 года по 9 мая 1982 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1981/1982 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1981/1982 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1981 год в Египте
1982 год в Египте